Mike Green (1946) angol labdarúgó
 Mike Green (1951) amerikai kosárlabdázó 
 Mike Green (1979) kanadai jégkorongozó
 Mike Green (1985) kanadai jégkorongozó
 Mike Green (1989) angol labdarúgó